Hansa-Brauerei bezeichnet
 Dortmunder-Hansa-Brauerei
 Lübecker Brauereigeschichte#Hansa Brauerei, Joh.’s Uter & Co.
 Hansa-Brauerei (Stendal)